Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG — немецкая автомобильная компания, производящая тюнинговые автомобили  ручной сборки на базе BMW. Располагается в городе Бухлоэ, район Восточный Альгой в Баварии.

История 

Компания была основана Бурхардом Бовензипеном в 1965 году. Название восходит к компании его отца, Рудольфа Бовензипена, производившей офисную технику, однако прекратившую своё существование в конце 1960-х годов после неудачи с переходом в текстильное дело. Компания Бурхарда Бовензипена обосновалась в её здании в Кауфбойрене и занималась доводкой автомобилей BMW, в основном, работой с карбюраторами и головками цилиндров. К 1970 году, обладая штатом в 70 человек, фирма перебазировалась в Бухлоэ. С 1983 года фирма зарегистрирована как независимый производитель в реестре автопроизводителей Федерального транспортного агентства Германии, и её машины называются Alpina, хотя они по-прежнему основаны на серийных моделях BMW, используют ряд агрегатов (элементы подвески, тормозные системы) от более мощных серийных моделей BMW и могут обслуживаться у дилеров BMW.

От оригинальных BMW, машины Alpina отличаются расширенным использованием компрессоров, внесением изменений в поршневую группу двигателя, установкой дополнительных интеркулеров, работы с настройкой КПП, снижением массы автомобиля и использование аэродинамических компонентов собственной разработки. Также Alpina специализируется на индивидуальной доработке салонов своих автомобилей.

В 2007 году фирма подготовила Alpina В6s по правилам GT3 для участия в чемпионатах ГТ, где допускаются такие машины, в том числе в гонке 24 часа «Нюрбургринга».

Модели

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Alpina
 

Команды DTM
Автогоночные команды Германии
BMW
Автомобилестроительные компании Германии
Тюнинговые ателье